Por Leyte pode estar à procura de:
Leyte (ilha), nas Filipinas.
Golfo de Leyte, é um golf da ilha de Leyte.
Leyte (província), uma província das Filipinas.
Leyte, Leyte, um distrito municipal da província de Leyte.
Batalha de Leyte, Batalha da GG II.
Batalha do Golfo de Leyte, Batalha naval da GG II.

Desambiguação